Wriothesley ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Wriothesley, 2. Earl of Southampton (1545–1581), englischer Adeliger
 Henry Wriothesley, 3. Earl of Southampton (1573–1624), englischer Adliger
 Thomas Wriothesley, 1. Earl of Southampton (1505–1550), englischer Politiker
 Thomas Wriothesley, 4. Earl of Southampton (1607–1667), englischer Staatsmann, Anhänger von König Karl II., und Adeliger